Дзеркало — відшліфована поверхня, що відображає предмети, а також спеціально виготовлений предмет з такою поверхнею.
 «Дзеркало» — мережева копія інформаційного ресурсу.
 «Дзеркало» — літературно-художній журнал.
 «Дзеркало» () — інформаційно-аналітична програма Миколи Сванідзе.

Фільми 
 «Дзеркало» — фільм Андрія Тарковського.
 «Дзеркало» — міжнародний кінофестиваль імені Андрія Тарковського, що відбувається в Іваново.
 «Дзеркало» — кінофестиваль студентських фільмів, який відбувається в Санкт-Петербурзі.
 «Дзеркало для героя» (1987) — радянський двосерійний фільм-притча режисера Володимира Хотиненка.
 «Двостороннє дзеркало» (1958) — французький драматичний фільм режисера Андре Каятта.
 «Вбивство з дзеркалами» (1985) — британсько-американський телефільм, знятий за романом «Гра дзеркал» Агати Крісті.
 «У дзеркала два обличчя» (1996) — американська романтична кінокомедія Барбри Стрейзанд.

Див. також 
 Дзеркальце — пляма на вторинних махових перах крила у деяких птахів.
 «Дзеркала» (2008) — фільм жахів Александра Ажа.
 «Дзеркала 2» (2010) —  фільм жахів Віктора Гарсії.
 «Дзеркало тижня» — українська щотижнева газета.
 «Тріснуло дзеркало» — детективний роман англійської письменниці Агати Крісті.
 «Гра дзеркал» — детективний роман англійської письменниці Агати Крісті.

Примітки